

Примітки 

Об'єкти NGC
Летюча Риба (сузір'я)
Пекулярні галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1834